Lessenthin ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Niesel-Lessenthin (1879–1953), schlesische Publizistin
 Martin Lessenthin (* 1957), deutscher Sachverständiger für Menschenrechtsfragen, Vortragsredner und Journalist